Der Hopman Cup 2019 (offiziell Mastercard Hopman Cup 2019) war die 31. Ausgabe eines Mixed-Tennis­turniers im australischen Perth. Er fand vom 29. Dezember 2018 bis 5. Januar 2019 statt. Griechenland nahm das erste Mal am Turnier teil.

Vorjahressieger war das Schweizer Team Belinda Bencic/Roger Federer, das den Titel im Finale gegen die deutschen Vorjahresfinalisten Angelique Kerber/Alexander Zverev verteidigen konnte.

Teilnehmer und Gruppeneinteilung 

 Whitney Osuigwe spielte für Garbiñe Muguruza im Mixed der Begegnung Spanien gegen Frankreich.

Spielplan

Tabelle 

Bei Gleichstand der Siege/Niederlagen nach der Vorrunde galten folgende Kriterien für die Klassierung:
 Anzahl gewonnene Partien
 Verhältnis gewonnener/verlorener Sätze
 Verhältnis gewonnener/verlorener Spiele
 direktes Ergebnis
 Los

Ergebnisse

Weblinks 
 Hopman Cup Offizielle Homepage

2019
Tennisturnier 2019